Кубок Кремля в женском одиночном разряде проводился в 2010 году в 15-й раз. В основной сетке 30 участниц (первые 2 сеяных начинают борьбу со второго круга). 4 участницы попали в основную сетку по результатам квалификации, и ещё трое получили wildcard от организаторов (включая третью сеяную китаянку Ли На).

Общая информация 
Прошлогодняя победительница Франческа Скьявоне не принимала участие. Прошлогодняя финалистка Ольга Говорцова принимала участие, но уступила в первом круге.

В турнире принимали участие две бывшие победительницы: Елена Янкович (2008) была посеяна под первым номером, но уступила в первом же своём матче. Также участвовала победительница 2006 года Анна Чакветадзе (проиграла в четвертьфинале).

Больше всего среди участников основной сетки было россиянок — 10 теннисисток из 30.

Россиянка Мария Кириленко в 4 матчах до финала проиграла лишь 9 геймов, но в решающем матче уступила второй сеяной Виктории Азаренко. По ходу второго сета финала Азаренко сумела выиграть 6 геймов подряд после счёта 0-4. Финалистка парного турнира Кубка Кремля 2007 стала второй в истории белоруской, выигравшей этот турнир (в 1997—1998 годах в парном разряде побеждала Наталья Зверева), а также первой представительницей Белоруссии, кто победил в одиночном разряде (как среди женщин, так и среди мужчин). Хотя бы одна россиянка играла в финале одиночного разряда на 9 из последних 11 Кубков Кремля (кроме 2002 и 2005 годов).

Посев 

  Елена Янкович (Второй круг)
  Виктория Азаренко (Титул)
  Ли На (Первый круг)
  Анастасия Павлюченкова (Первый круг)

<li>  Флавия Пеннетта (Первый круг)
<li>  Мария Кириленко (Финал)
<li>  Алиса Клейбанова (Четвертьфинал)
<li>  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2010